Цзюцюань:
 Цзюцюань — городской округ в Китае.
 Цзюцюань — космодром в Китае.
 Цзюцюань (九泉), «Девять источников» — одно из названий китайского ада.